Köppe y Koeppe es un apellido de origen alemán, puede referir a:

 Adolf Köppe (1874-1956), oficial de la asociación los agricultores y ganaderos alemanes;
 August Köppe (1818-1888), abogado, ministro de Estado y miembro del Reichstag de la Confederación de Alemania del Norte;
 Hans Koeppe (1861-1946), economista alemán;
 Hugo Fischer-Köppe (1890-1937), actor alemán;
 Ingrid Koeppe (nacida en 1958), política y activista alemana de los derechos civiles (Nuevo Foro);
 Kevin Koeppe (* 1992), actor alemán;
 Moritz Koeppe (1832-1879), psiquiatra alemán;
 Richard P. Koeppe (nacido en 1931), educador estadounidense;
 Wolfram Koeppe (nacido en 1962), historiador del arte.